Голови́н — русская фамилия; имеет женскую форму . Существует с XV века (несколько дворянских родов Головиных, из которых четыре столбовых).

Известные носители

А 
 Головин, Автоном Михайлович или Головин, Артамон Михайлович(1667—1720) — генерал от инфантерии.
 Головин, Аким Филиппович (1880—1949) — советский учёный, металлург, доктор технических наук.
 
 
 
  (род. 1950) — дирижёр, композитор.

Б

В 
 Головин, Валентин Вадимович (род. 1960) —  российский филолог, фольклорист.
 
 Головин, Виктор Петрович (1954—2007) — российский искусствовед.

Г—Ж 
 Головин, Геннадий Николаевич (1940—2003) — русский писатель.
 Головин, Григорий Максимович (1914—1991) — Герой Советского Союза.
 
 
 Головин, Жорж — французский артист балета.

И 
 
 
 Головин, Илья Матвеевич (в монашестве Исаакий; 1825—1903) — иеромонах, преподобный, местночтимый святой УПЦ.

К 
 Головин, Константин Фёдорович (1843—1913) — русский беллетрист и общественный деятель, публицист, драматург. Один из теоретиков черносотенного движения в России.

М 
 Головин, Максим Петрович (1973—2020) — российский композитор.
 Головин, Марк Антипович (ок. 1700—после 1746) — мореплаватель, полярный исследователь, офицер российского императорского флота.

Н 
 
 Головин, Николас Эрасмус (1912—1969) — американский учёный в области ракетостроения.

О 
 Головин, Олег Николаевич (1916—1988) — математик.

П

С 
 Головин, Семён Васильевич (?—1634) — боярин и воевода.
 
 Головин, Сергей Александрович (1930—2006) — швейцарский фольклорист и музыкант русского происхождения.

Т 
 Головин, Татьяна (Головина, Татьяна Григорьевна; род. 1988) — французская теннисистка.

Ф

Х 
 Головин, Харлампий Сергеевич (1844—1904) — военный инженер и профессор; попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (1902—1904).



Топонимы 
 Головин — город на Аляске, названный в честь российского путешественника Василия Головнина.
 Головин — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Головин, США.
 Головин — село, центр Головинского сельского совета Костопольского района Ровненской области Украины.
 Большой Головин переулок — улица в центре Москвы между Трубной улицей и Сретенкой. Расположен в Мещанском районе города.
 Малый Головин переулок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между улицей Сретенка и Костянским переулком.

Прочее 
 Головин — кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания